Dots per inch - maat voor oplossend vermogen
Deep packet inspection - inhoudelijk analyseren van elektronisch dataverkeer